

Sigle 
 Generalized Riemann hypothesis  – ipotesi di Riemann generalizzata

Codici 
 GRH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Garuahi (Papua Nuova Guinea)